Hans Zollner ist der Name folgender Personen:

* Hans Zollner (Verbandsfunktionär) (1921–2001), deutscher Geschäftsführer und Verbandsfunktionär
 Hans Zollner (Eishockeyspieler) (* 1929), österreichischer Eishockeyspieler 
 Hans Zollner (Geistlicher) (* 1966), deutscher Theologe und Psychologe
 Hans Leopold Zollner (1915–1992), deutscher Pädagoge und Schriftsteller